Асерадеро има више значења:

 Асерадеро, Сијера де Ностик (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Асерадеро (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Асерадеро (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Асерадеро (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику